Charles L'Eplattenier (1874-1946), artiste peintre, architecte, sculpteur et décorateur suisse, promoteur de l'Art nouveau dans la région neuchâteloise, frère de Sophie ;
 Sophie L'Eplattenier (1876-1956), artiste peintre et céramiste suisse, sœur de Charles.